Kabinett Filbinger bezeichnet verschiedene Regierungen Baden-Württembergs unter Hans Filbinger (CDU):
Kabinett Filbinger I (1966–1968)
Kabinett Filbinger II (1968–1972)
Kabinett Filbinger III (1972–1976)
Kabinett Filbinger IV (1976–1978)